"Ingenio" pode ser:
 Ingenio, município espanhol das Canárias
 Ingenio (distrito), no Peru
 El Ingenio (distrito), no Peru

Desambiguações de topônimos